Broemel ist der Familienname folgender Personen:

Max Broemel (1846–1925), deutscher Nationalökonom, Autor und Mitglied des Deutschen Reichstags
Roland Broemel (* 1980), deutscher Jurist